Perman steht für:
 Perman (Manga), Manga-Serie von Fujiko Fujio

Perman ist der Familienname folgender Person:
 Lukas Perman (* 1980), österreichischer Sänger und Schauspieler